

Sigle 
 User Interface Quartz – interfaccia utente contenente una piattaforma di sviluppo testata per Symbian

Aziende 
 UIQ Technology – azienda informatica svedese produttrice di User Interface Quartz